Denumirea Valea Rece se poate referi la

Valea Rece, Harghita
Valea Rece, Mureș

Toponime românești